Ogletree ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alec Ogletree (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charlie Ogletree (* 1967), US-amerikanischer Segler